Gastone Giacinti – ex calciatore italiano
 Valentina Giacinti – calciatrice italiana

Pagine correlate
Giacinto